André Lagneau, (1920-2003), homme politique belge ;
 Gustave Lagneau, (1827-1896), médecin et anthropologue français ;
 Louis-Vivant Lagneau, (1781-1867), chirurgien militaire, vénérologue (père de Gustave Lagneau)
 Jules Lagneau, (1851-1894), professeur de philosophie français ;
 Nicolas Lagneau, (1590-1666), portraitiste, caricaturiste, illustrateur et dessinateur français du .